Entitats de població:
 Catalunya:
 Montagut (Alcarràs), entitat de població del municipi d'Alcarràs (Segrià)
 Montagut (Montagut i Oix), poble del municipi de Montagut i Oix (Garrotxa)
 Montagut (Sant Julià de Ramis), entitat de població del municipi de Sant Julià de Ramis (Gironès)
 Montagut i Oix, municipi de la comarca de la Garrotxa 
 França:
 Montagut (Alts Pirineus), municipi francès al departament dels Alts Pirineus i a la regió de Migdia-Pirineus 
 Montagut (Gers), municipi del departament del Gers, a la regió occitana de Migdia-Pirineus 
 Montagut (Landes), municipi francès al departament de les Landes i a la regió de l'Aquitània 
 Montagut (Pirineus Atlàntics), municipi francès al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de l'Aquitània) 
 Montagut (Puèi Domat), municipi francès al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia) 
 Montagut de Borjac, municipi del departament francès de l'Alta Garona, a la regió de Migdia-Pirineus 
 Montagut de Carcin, municipi francès al departament del Tarn i Garona i a la regió de Migdia-Pirineus 
 Montagut de Coserans, municipi francès al departament de l'Arieja (regió de Migdia-Pirineus)
 Montagut de Lauragués, municipi al departament francès de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus) 
 Montagut de Plantaurèl, municipi francès al departament d'Arieja (regió de Migdia-Pirineus)
 Montagut de Sava, municipi del departament francès de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus) 
 Montagut de Savés municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Sant Sauvador de Montagut, municipi francès del departament de l'Ardecha 
 Muntanyes:
 Montagut (Arres), muntanya entre Arres i Es Bòrdes (Vall d'Aran) i Banhèras de Luishon (França)
 Montagut (Conca de Dalt), muntanya de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Montagut (Llagostera), muntanya de Llagostera a la comarca del Gironès 
 Montagut (Malgrat de Mar), muntanya entre Malgrat de Mar i de Santa Susanna (el Maresme) 
 Montagut (Palamós), muntanya entre els municipis de Palamós i Vall-llobrega (Baix Empordà)
 Montagut (Quart), muntanya a Quart (Gironès)
 Montagut (Querol), muntanya al municipi de Querol (Alt Camp)
 Montagut (Rabós), muntanya de Rabós a la comarca de l'Alt Empordà 
 Montagut (Terrassa), muntanya de Terrassa (Vallès Occidental) 
 Montagut d'Ancosa, muntanya de Querol (Alt Camp)
 Tossal de Montagut, muntanya entre els municipis de Tivissa (Ribera d'Ebre) i de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre)
 Altres topònims:
 Castell de Montagut, diversos indrets
 Cantó de Montagut, cantó francès del departament del Puèi Domat al districte de Riam 
 Cantó de Montagut de Carcin, cantó francès del departament dels Tarn i Garona (districte de Los Sarrasins)
 Sant Jaume de Montagut, església de Querol (Alt Camp)
 Serra de Montagut, serra de Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 Serrat de Montagut (el Pont de Suert), serra del Pont de Suert a la comarca de l'Alta Ribagorça 
 Dolmen de Montagut, dolmen al Baix Empordà
 Biografies:
 Francisco Barrecheguren Montagut (Lleida, 1881 - Granada, 1957), sacerdot de l'orde dels dels redemptoristes
 Guillem Maria de Brocà i de Montagut (Reus, 1850 - Riudecanyes, 1918), jurista i historiador del dret català